Ragusa se poate referi la:

 Ragusa, Italia, un oraș
 Provincia Ragusa, Italia
 Numele istoric al orașului Dubrovnik, Croația
 Republica Ragusa, un oraș-stat maritim în Dalmația
 Vincenzo Ragusa, sculptor italian (1841-1927)